Jardim Santa Gertrudes pode se referir a:

Jardim Santa Gertrudes (bairro de São Paulo) - bairro da cidade brasileira de São Paulo, capital do estado homônimo
Jardim Santa Gertrudes (bairro de Jundiaí) - bairro da cidade brasileira de Jundiaí, no estado de São Paulo

Desambiguação